Hormiga chicatana puede hacer referencia a:

 Nombre común en México para las hormigas comestibles de Atta, en particular
 'Atta laevigata, en Bolivia, Brasil, las Guayanas, Venezuela y Colombia.
Atta mexicana, desde Arizona (Estados Unidos) al norte, hasta Honduras y Nicaragua al sur.
 Atta cephalotes, norte de Bolivia y Brasil, Perú Ecuador, Venezuela, las Antillas Menores, toda Centroamérica y hasta Veracruz y Oaxaca (México) en el norte.